Nebraska, az Amerikai Egyesült Államok 37. tagállama
Nebraska (1982) Bruce Springsteen hatodik nagylemeze
Nebraska (2013) amerikai film